Całun z Manoppello – relikwia chrześcijańska, która znajduje się w Manoppello we Włoszech.
 Veraicon – rodzaj acheiropity w malarstwie.